NNOS steht für:
 NO-Synthasen
 Bahnhof Nürnberg Ostring (DS100-Code)

Abkürzung